Аммондт (von Ammondt) — шведская дворянская фамилия. Поместье находилось в Финляндии. Дворянство даровано Карлом XII в 1690 г. вместе с поместьем под Hauho. В Российской империи с 1809 г.  Известные носители:
 Аммондт, Василий Антонович (1795—1861) — генерал-лейтенант Российской империи, начальник 6-й пехотной дивизии.
 Аммондт, Эдуард Васильевич (1832—1887) — генерал-майор, Санкт-Михельский и Тавастгусский губернатор.